Габријел Гарсија има више значења:

 Габријел Гарсија, Лас Камелијас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Габријел Гарсија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику